Das Hurghada International 2008 fand vom 12. bis 20. April 2008 in Hurghada, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 61.250 US-Dollar.
 
Ramy Ashour gewann die erste Auflage des Turniers mit einem Finalsieg über Amr Shabana. Die Partie endete mit 12:10, 9:11, 11:7, 9:11 und 12:10 zugunsten Ashours, der damit seinen neunten Karrieretitel gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mohamed Elshorbagy einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
2008